Vous aviez rendez-vous ? est le cinquième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Miss Potiche
 Le docteur Médard aide une jeune femme qui souffre d'un physique trop parfait.
 Mal de mère
 Le docteur Médard aide un couple à récupérer leur enfant légitime.
 L'émoi des neiges
 Le docteur Médard et le docteur Pinchart discutent des traumatismes que peuvent provoquer les accidents familiaux.
  Ennuis polaires
 Le docteur Médard part au chevet d'un patient adopté par une famille de pingouins.
  Quand la thérapie fait un kwak
 Le docteur Pinchart confie au docteur Médard un patient qui se prend pour une grenouille.
  Entretien face à fesse 
 Le docteur Médard reçoit un homme qui n'arrive pas à regarder les gens en face.
  Bécomaniaque 
 Le docteur Médard reçoit un patient ressemblant à Carlos qui ne peut s'empêcher d'embrasser tout le monde.
 En double exemplaire 
 Le docteur Médard reçoit un patient qui possède tout en deux.
 Transports par air 
 Une conférence est expliquée sur les difficultés que peuvent rencontrer les personnes voyageant en avion.
  Chaud effroi 
 Le docteur Médard attrape un rhume de cerveau après avoir écouté un frileux et une femme ayant toujours chaud.
  Patience passe science
 Le docteur Médard reçoit un patient qui ne dit rien et ne bouge pas. Il ignore encore que son patient vient de décéder.
  Des testables effets 
 Un homme prend des médicaments pour payer ses fins de mois.
  Peur jaune 
 Le docteur Médard soigne un homme né après le lancement de la bombe atomique.
  Attention à la marche
 Le docteur Médard reçoit un patient qui ne peut pas éviter les gens.
  Beau coup de chien
 Le docteur Médard reçoit un patient dont le chien le déteste. Il doit aussi consulter un ORL.
  Madame Propre
 Le docteur Médard reçoit une femme obsédée par la propreté.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 1997